San Martín de Trevejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Martín de Trevejo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 San Martín de Trevejo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar